1607 kan syfta på
1607 – ett år i den gregorianska kalendern